Bozó Zoltán (1967) politikus
Bozó Zoltán (1987) játékvezető